Jonas Björkman e Maks Mirny hanno battuto in finale Bob Bryan e Mike Bryan 2-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2005
ATP Tour 2005